Ел Уево има више значења:

 Ел Уево (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уево (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уево (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику